Reichstraß ist der Ortsname von

 Reichstraß (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Reichstraß (Feichten an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Feichten an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern

Siehe auch:
 Reichsstraße